Peter Berger peut désigner :
 Peter Berger (1929-2017), sociologue américain ;
  (1949-), rameur allemand.